QED puede referirse a:

 QED es la sigla que representa a la expresión latina quod erat demonstrandum (‘lo que se quería demostrar’).
 Acrónimo inglés de electrodinámica cuántica (Quantum Electro Dynamics).

Otros usos menos comunes son:

 QED (Quick Editor), un editor de texto en modo línea de los años sesenta que influyó en el desarrollo posterior de editores de texto de UNIX como ed o sam.
 QED, un libro del físico Richard Feynman de 1985 sobre la electrodinámica cuántica.
 QED, una obra de teatro escrita por Peter Parnell sobre Richard Feynman.
 Quantum Effect Devices, una empresa de electrónica.
 QED: una novela escrita por Gertrude Stein en 1903 y publicada en 1950 bajo el título de "Things as they are".
 Q.E.D. ~Shomei Shuryo~: manga japonés escrito por Motohiro Katou.

Siglas
Acrónimos